Greifensee – szwajcarskie miasto na prawach gminy w kantonie Zurych, zamieszkiwane przez 5352 osób (2017 r.), położone nad jeziorem Greifensee.

Gminy w kantonie Zurych